Cornetto (italienisch für „Hörnchen“) ist:
 die italienische Bezeichnung für das Musikinstrument, das auf Deutsch „Zink“ heißt. 
 ein Speiseeis, siehe unter Langnese-Speiseeis
 ein Berg in der Lombardei, siehe Monte Cornetto
 italienisch für Hörnchen, ein anderes Wort für Croissant